Aulacothyropsidae är en familj av armfotingar. Aulacothyropsidae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aulacothyropsidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Aulacothyropsidae